Echinaden ist der Name

 von vier Nymphen der griechischen Mythologie, siehe Echinaden (Mythologie)
 einer Inselgruppe in Griechenland, siehe Echinaden (Inselgruppe)